Чемпионат мира по бразильским шашкам среди мужчин 2007 года проходил с 1 ноября по 10 ноября 2007 года в городе Саарбрюкен (Германия) в основной программе и блице. В основной программе соревнования проводились в два этапа. На первом 26 шашистов из 10 стран играли 7 раундов по швейцарской системе, 16 лучших из них на втором этапе разыграли титул чемпиона мира. Очки 1-го этапа шли в зачёт.

Чемпионом мира в основной программе стал Николай Стручков. В блице — Олег Дашков.

Медалисты 
   Николай Стручков
   Олег Дашков
   Ион Доска

Результаты 
GMI — международный гроссмейстерMI — международный мастерMF — мастер ФМЖД

1-й этап 

Для распределения мест с 6 по 11 игрался дополнительный турнир.

2-й этап

Раунд 8 
Николай Стручков (11 очков) — Абдукадыр Таштемиров (8 очков) 2 : 0

Андрюс Кибартас (11 очков) — Аугусту Карвалью (8 очков) 0 : 2

Олег Дашков (10 очков) — Алишер Артык (8 очков) 1 : 1

Ион Доска (10 очков) — Михаил Брусанов (9 очков) 1 : 1

Мариуш Щепаняк (8 очков) — Вадим Лапин (5 очков) 0 : 2

Михал Яницкий (8 очков) — Алвес Тайхайр Кенилио (6 очков) 0 : 2

Александр Ананьев (8 очков) — M. Ермеккалиев (6 очков) 1 : 1

Дмитрий Ганопольский (7 очков) — Фуад Бахтиозин (7 очков) 2 : 0

Раунд 9 
Николай Стручков (13 очков) — Андрюс Кибартас (11 очков) 2 : 0

Олег Дашков (11 очков) — Ион Доска (11 очков) 1 : 1

Аугусту Карвалью (10 очков) — Абдукадыр Таштемиров (8 очков) 2 : 0

Михаил Брусанов (10 очков) — Алишер Артык (9 очков) 1 : 1

Дмитрий Ганопольский (9 очков) — Мариуш Щепаняк (8 очков) 1 : 1

Александр Ананьев (9 очков) — Алвес Тайхайр Кенилио (8 очков) 2 : 0

Михал Яницкий (8 очков) — Фуад Бахтиозин (7 очков) 1 : 1

Вадим Лапин (7 очков) — M. Ермеккалиев (7 очков) 2 : 0

Раунд 10 
Аугусту Карвалью (12 очков) — Андрюс Кибартас (11 очков) 2 : 0

Ион Доска (12 очков) — Михаил Брусанов (11 очков) 1 : 1

Мариуш Щепаняк (9 очков) — Фуад Бахтиозин (8 очков) 0 : 2

Михал Яницкий (9 очков) — Вадим Лапин (9 очков) 1 : 1

Раунд 11 
 Матч за 1 место
 Николай Стручков (15 очков) —  Олег Дашков (13 очков) 1 : 1

 Матч за 3 место
 Аугусту Карвалью (14 очков) —  Ион Доска (13 очков) 0 : 2

 Матч за 5 место
 Михаил Брусанов (12 очков) —  Андрюс Кибартас (11 очков) 1 : 1

 Матч за 7 место
 Алишер Артык (10 очков) —  Абдукадыр Таштемиров (8 очков) 1 : 1

 Матч за 9 место
 Александр Ананьев (11 очков) —  Дмитрий Ганопольский (10 очков) 0 : 2

 Матч за 11 место
 Вадим Лапин (10 очков) —  Фуад Бахтиозин (10 очков) 2 : 0

 Матч за 13 место
 Михал Яницкий (10 очков) —  Мариуш Щепаняк (9 очков) 2 : 0

 Матч за 15 место
 Алвес Тайхайр Кенилио (8 очков) —  M. Ермеккалиев (7 очков) 1 : 1

Блиц

1 этап

Полуфинал 
За 1 — 4 место

Аугусту Карвалью (13 очков) — Николай Стручков (9 очков) 0 : 2

Олег Дашков (11 очков) — Андрюс Кибартас (10 очков) — (8 очков) 2 : 0

За 5 — 8 место

Антон Смирнов (9 очков) — Алишер Артыков (7 очков) 0 : 2

Борис Дружинин (7 очков) — Михал Яницкий (7 очков) 1 : 1

За 9 — 12 место

Алвес Тайхайр Кенилио (7 очков) — Фуад Бахтиозин (6 очков) 2 : 0

Вадим Лапин (6 очков) — Дмитрий Ганопольский (6 очков) 1 : 1

За 13 — 16 место

Макей Лукасевич (5 очков) — К. Эльянов (1 очко) 2 : 0

Мариуш Щепаняк (5 очков) — I. Hassanov (2 очка) 2 : 0

Финал 
За 1 — 4 место

Аугусту Карвалью (13 очков) — Олег Дашков (13 очков) 1 : 1

Николай Стручков (11 очков) — Андрюс Кибартас (10 очков) — (8 очков) 0 : 2

За 5 — 8 место

Антон Смирнов (9 очков) — Михал Яницкий (8 очков) 1 : 1

Алишер Артык (9 очков) — Борис Дружинин (8 очков) 1 : 1

За 9 — 12 место

Алвес Тайхайр Кенилио (9 очков) — Вадим Лапин (7 очков) 0 : 2

Дмитрий Ганопольский (7 очков) — Фуад Бахтиозин (6 очков) 0 : 2

За 13 — 16 место

Мариуш Щепаняк (7 очков) — Макей ЛукасевичК. Эльянов (7 очков) 1 : 1

I. Hassanov (2 очка) — К. Эльянов (1 очко) 1 : 1

Итоговое положение

Ссылки 
 Результаты чемпионатов мира по шашкам-64 на сайте Секции-64 ФМЖД

2007 год в шашках
Чемпионаты мира в Германии
Чемпионаты мира по бразильским шашкам
Шашки в Германии
Спорт в Саарбрюкене
Спортивные соревнования в Сааре
Ноябрь 2007 года
Спорт в Германии в 2007 году